Canyon Blaster ist der Name folgender Achterbahnen:

 Canyon Blaster (Adventuredome) im Adventuredome
 Canyon Blaster (Great Escape) in Six Flags Great Escape
 Canyon Blaster (Six Flags Magic Mountain) in Six Flags Magic Mountain